Eichberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Eichberg SG, Gemeinde im Kanton St. Gallen

Ortsteile in Deutschland:
 Eichberg (Bad Berneck im Fichtelgebirge), Ortsteil der Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Eichberg (Bühlerzell), Weiler der Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Eichberg (Cham), Ortsteil der Stadt Cham (Oberpfalz), Landkreis Cham, Bayern
 Eichberg (Deggendorf), Dorf der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Eichberg (Dettighofen), (Vorder Eichberg und Hinter Eichberg), Weiler der Gemeinde Dettighofen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Eichberg (Eltville am Rhein), Ortsteil der Stadt Eltville am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Eichberg (Kreischa), Ortsteil der Gemeinde Kreischa, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Eichberg (Mainleus), Weiler des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Eichberg (Neudrossenfeld), Einöde der Gemeinde Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Eichberg (Neuenstein), Gehöft im Stadtteil Eschelbach von Neuenstein (Hohenlohe), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Eichberg (Scheyern), Weiler der Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Eichberg (Ulm), Wohnviertel der kreisfreien Stadt Ulm, Baden-Württemberg
 Eichberg (Unterreit), Einöde der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Eichberg (Gemeinde Gloggnitz) Ortschaft und Katastralgemeinde von Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Eichberg (Gemeinde Großdietmanns), Katastralgemeinde von Großdietmanns, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Eichberg (Gemeinde Hafnerbach), Ortschaft von Hafnerbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Eichberg (Gemeinde Kirchstetten), Ortsteil von Kirchstetten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Eichberg (Gemeinde Mühldorf), Ortsteil von Mühldorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Eichberg (Gemeinde Puchberg), Ortsteil von Puchberg am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Eichberg (Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg), Ortsteil von Scheiblingkirchen-Thernberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Eichberg (Gemeinde Zell), Ortschaft von Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Eichberg (Gemeinde Deutschfeistritz), Ortsteil von Deutschfeistritz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Eichberg (Gemeinde Ebersdorf), Ort bei Ebersdorf (Steiermark), Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Eichberg bei Hartmannsdorf, Katastralgemeinde von Ilz (Steiermark), Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Eichberg (Gemeinde Ilz), Ortsteil von Ilz (Steiermark), Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Eichberg (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Ortsteil von Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Eichberg (Gemeinde Kobenz), Ortsteil von Kobenz, Bezirk Murtal, Steiermark
 Eichberg-Trautenburg, Ortschaft und Katastralgemeinde von Leutschach an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark (ehemalige Gemeinde)
 Eichberg (Gemeinde Markt Hartmannsdorf), Ortsteil von Markt Hartmannsdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Eichberg (Gemeinde Rohrbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Rohrbach an der Lafnitz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Eichberg (Gemeinde Sankt Johann), Katastralgemeinde von Sankt Johann im Saggautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Eichberg (Gemeinde St. Peter), Ortslage von Peterdorf bei St. Peter am Kammersberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Eichberg (Gemeinde Stattegg), Ortschaft von Stattegg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

historisch und Exonyme:
 Eichberg (Steiermark), ehemalige Gemeinde im Bezirk Fürstenfeld, Steiermark (heute Teil von Rohrbach an der Lafnitz)
 Sant’Orsola Terme im Trentino, Italien
 Eichberg, Kreis Hirschberg, Schlesien, nach 1945: Dąbrowica (Mysłakowice), heute im Powiat Karkonoski in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Eichberg, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, nach 1945: Dębini, untergegangener Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Eichberg, Kreis Osterode, Ostpreußen, nach 1945: Dębowa Góra (Olsztynek) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Dąbrowa Bolesławiecka, im Powiat Bolesławiecki, in der Województwo dolnośląskie, Polen
 Dębowiec, in der Województwo lubuskie, in Polen

Baulichkeiten:
 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Eichberg (ehemals Landesheilanstalt Eichberg), Eltville am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Schloss Eichberg, Lauterbach, Vogelsbergkreis, Hessen

Berge und Erhebungen: 
 Eichberg (Wölzer Tauern) (1436 m), Vorberg der Pleschaitz zwischen Katschtal und Wölzertal, Steiermark
 Eichberg (Baaralb) (913,6 m), in der Baaralb (Schwäbische Alb) bei Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Eichberg (Grazer Bergland, bei Semriach) (891 m), bei Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Eichberg (Grazer Bergland, bei Windhof) (765 m), bei Windhof, Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Eichberg (Rott) oder Kalvarienberg (753 m), bei Rott, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Eichberg (Alpenvorland) (ca. 628 m), bei Percha (Feldkirchen-Westerham), Kreis Rosenheim, Bayern
 Eichberg (Rehauer Forst) (608 m), im Rehauer Forst bei Rehau, Bayern
 Eichberg (Soonwald) (585,2 m), im Soonwald bei Ellern (Hunsrück), Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Eichberg (Walda) (502 m), bei Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Eichberg (Remda-Teichel) (495,5 m), bei Remda, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Eichberg (Ostrong) (483 m), bei Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Eichberg (Haardt) (474,2 m), bei Gleisweiler, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Eichberg (Thüringer Wald) (453,9 m), im Thüringer Wald bei Etterwinden (Moorgrund), Wartburgkreis, Thüringen
 Eichberg (Straßberg) (430,6 m), im Harz bei Straßberg (Harzgerode), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Eichberg (Großbartloff) (425,3 m), im Westerwald (Eichsfeld) bei Großbartloff, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Eichberg (Rhön) (412,4 m), in der Rhön bei Unterweisenborn (Schenklengsfeld), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Eichberg (Molsberg) (407,5 m), im Westerwald bei Molsberg, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Eichberg (Dunkelsteinerwald) (380 m), im Dunkelsteinerwald bei der Marktgemeinde Paudorf, Niederösterreich
 Eichberg (Rottlersreuth) (376,9 m), in der Fränkischen Alb bei Rottlersreuth (Thurnau), Landkreis Kulmbach, Bayern
 Eichberg (Schwarzwald) (368,9 m), im Schwarzwald bei Emmendingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg; mit Eichbergturm
 Eichberg (Taunus) (ca. 269 m), im Taunus bei Bad Nauheim, Wetteraukreis, Hessen
 Eichberg (Leisnig) (219,1 m), bei Leisnig, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Eichberg (Weißig) (160,0 m), in der Oberlausitz bei Weißig (Lohsa), Landkreis Bautzen, Sachsen
 Eichberg (Gielde) (147,5 m), in der Harzrandmulde bei Gielde (Schladen-Werla), Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen; mit Eichbergstadion
 Eichberg (Saarmund) (94,5 m), bei Saarmund (Nuthetal), Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Eichberg (Buch), bei Buch (Schwaben), Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Eichberg (Pfaffenhausen), bei Pfaffenhausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern

sowie:
 Eichberg (Emmerthal), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Eichberg (Mittelsachsen), Naturschutzgebiet im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Eichberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Musberger Eichberg, Naturschutzgebiet im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg. 

Eichberg ist der Familienname folgender Personen:
 Adele Reuter-Eichberg (1852–1928), deutsche Schauspielerin der Stummfilmzeit
 Bertha Eichberg (1844–1864), deutsche Harfenistin
 Carl Kayser-Eichberg (1873–1964), deutscher Maler
 Ekkehard Eichberg (1916–1999), Professor der vergleichenden Erziehungswissenschaft und Ostpädagogik
 Ellen Rappus-Eichberg, deutsche Schauspielerin, Synchron- und Hörspielsprecherin
 Friedrich Eichberg (1875–1941), österreichischer Maschinenbauer
 Günter Eichberg (1946–2018), Präsident des FC Schalke 04 (1989–1993)
 Henning Eichberg (1942–2017), deutscher Kultursoziologe und gesellschaftskritischer Publizist
 Jan Eichberg (* 1984), deutscher Drehbuchautor, Regisseur, Filmeditor, Schauspieler und Filmproduzent
 Jobst Kayser-Eichberg (* 1941), deutscher Unternehmer
 Julie Eichberg (1847–1906), deutsche Sängerin
 Julius Eichberg (1824–1893), deutsch-amerikanischer Komponist
 Moritz Eichberg (1806–1892), deutscher Kantor
 Oskar Eichberg (1845–1898), deutscher Pianist und Musikkritiker
 Pauline Eichberg (1839–1874), deutsche Pianistin
 Richard Eichberg (1888–1952), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Søren Nils Eichberg (* 1973), deutsch-dänischer Komponist
 Werner Eichberg (1910–1985), deutscher Architekt

Eichberg, Weiteres:
 TV Eichberg, ehemaliger deutscher Privatsender

Siehe auch:
 Aichberg
 Eichelberg
 Eichenberg
 Eichbergviertel